

Лупово — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Лупово — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства